Příjmení Kristek nese více různých osobností:

 Jaroslav Kristek (* 1980) – český hokejový útočník
 Lubo Kristek (* 1943) – český sochař, malíř a akční umělec
 Marie Kristková (* 1936) – česká agronomka, politička - neúspěšná kandidátka na prezidenta ČSFR v roce 1992

Podobné názvy 
 Křístek